L'ancien collège François Viète était un établissement scolaire, situé à Fontenay-le-Comte, en France. Il accueille actuellement l'EIMD.

Localisation 
L'ancien établissement scolaire est au 34 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte, dans le département de la Vendée.

Description 
Les édifices sont enduits de toits longs pans à croupes et noues à contrario avec la salle de gymnastique qui est quant à elle, couverte d'un simple toit à long. Le corps de bâtiment aux angles de l'édifice sont couronnés de toits en pavillon. Le passage couvert porte une terrasse en calcaire. Les étages sont desservis par deux escaliers en chêne identiques. Une sculpture représentant les armes de la ville est située sur le fronton de l'horloge.

Historique

Fondation et Collège jésuite 

Au lendemain des Guerres de Religions, afin de regagner les positions perdues par le catholicisme, on décida d'élaborer En l'instruction dans les provinces de l'ouest. En 1608, le seigneur-évêque de Maillezais, d'Escoubleaux, adressa une requête auprès d'Henri IV, afin que Fontenay, capitale du Bas-Poitou, puise avoir "sa maison de probation". Les jésuites s'intronisent dans l'un des couvents à l'ouest de la cité, sur une propriété léguée par Michel Brisson en 1620. En effet, elle se situait entre le théâtre et l'hôpital actuels. Nonobstant, des problèmes de suppléances eurent lieu et ne permettent pas le bon fonctionnement de "la maison d'instruction" qu'en 1637, avec deux classes ouvertes, grâce à l'affluence de dons. 

La réussite du collège demeure inégal jusqu'en 1761, année laquelle les jésuites furent supprimés et leurs biens confisqués. En 1762, les locaux furent remis à la municipalité, mais cependant, le principal et les professeurs restaient des ecclésiastiques.

La Révolution 
Durant la Révolution, l'établissement fait l'objet d'un inventaire des moyens destinés à l'éducation. Manon Roland déclara à l'Assemblée Nationale que les choses allaient très mal à Fontenay, bâtiments comme personnels. En effet, le collège sombra et l'anarchie s'installa. la chapelle fut vendue comme bien national et les ouvrages furent également démantelées. Entre 1793 et 1802, l'enseignement secondaire fut discontinu. La Convention nationale acheminera l'école centrale à Luçon.

Le renouveau 
Soutenus par Paul Barras, les fontenaisiens décidèrent de rouvrir une école secondaire dans leur ville. On choisit une partie du couvent des filles de Notre-Dame et de Saint-François, où l'instruction napoléonienne fut dispensée avec rigueur à partir de 1804. Le collège devient impérial jusqu'en 1815, royal jusqu'en 1823, moitié séminaire jusqu'en 1825, universitaire jusqu'en 1830, laïque jusqu'en 1848 avec l'école normale et l'école d'agriculture. Cependant, ça sera des périodes moins florissantes qu'on augurait. En effet, le recrutement étant très difficile, parmi les enseignants comme les élèves. C'est en 1825 qu'on entrebâilla le portail de la rue Rabelais. En 1840 on agrandit semblablement en construisant le "Vieux François", qui sera démoli 1971.

Période contemporaine 

Le 23 décembre 1849, un violent incendie phagocytera les bâtiments principaux. Il sera tant bien que mal restauré, sous l'impulsion de Victor Duruy, attaché à consolider partout en France, un enseignement complet. Après la guerre franco-prussienne de 1870, sous l'impulsion de Jules Ferry, qui réorganisa l'enseignement, la municipalité décrète la construction d'un collège neuf. Le projet sera confié à l'architecte municipal Arsène Charrier. Inspiré par la Renaissance en Pays de la Loire et à Fontenay, le collège eut l'allure d' un petit château. Le 6 mai 1874, la première pierre fut posée. Il fallut attendre  pour que le collège soit construit. Le 22 août 1885, l'édifice était abouti, toutefois, il ne fut amorcé que le 4 juillet 1889 par Ferdinand Buisson, premier collaborateur de Jules Ferry, et Gaston Guillemet, maire. Une association d'anciens élèves fut fondée à partir de 1888. En 1930 l'établissement prendra le nom de François Viète, célèbre mathématicien.  

Le collège se composait d'un internat jusqu'en 1981. L'enseignement y était mixte et pendant quelques répits, une école primaire supérieure lui était également rattaché. Après la Seconde Guerre mondiale, le collège devient un lycée municipal et y on enseignait de la  à la terminale. En 1967, une réforme scinde premier degré et second degré. Ainsi, en 1968, un lycée polyvalent fut édifié. L'établissement redevient un collège, mais cependant, il devient plus fonctionnel et est devenu trop petit. Il est décidé de la construction d'un nouveau collège, avenue du Général de Gaulle, qui ouvrit ses portes en 1981.

Quant l'ancien collège, il deviendra en septembre 1982, le siège de l'Office Social et Culturel qui concentre divers associations culturelles, sociales et éducatives jusqu'en 2017, année de son déménagement, mais aussi l'école intercommunale de musique.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des monuments historiques de Fontenay-le-Comte
 Fontenay-le-Comte